Bartsch kan som auktorsförkortning betyda:

 Daniel Bartsch
 Ilse Bartsch
 Johann Bartsch

Robotskapade auktorsförkortningar